

Eventos

Nascimentos

Falecimentos

Prémios 
 Medalha Copley
 Charles Cavendish

1757 na ciência